La Província de Piacenza  és una província que forma part de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia. La seva capital és Piacenza.

Limita al nord amb la Llombardia (província de Lodi i la província de Cremona), a l'oest amb la també llomarda província de Pavia i el Piemont (província d'Alessandria), a l'est amb la província de Parma i al sud amb la Ligúria (ciutat metropolitana de Gènova).

Té una àrea de 1.150,64 km², i una població total de 162.057 hab. (2016). Hi ha 48 municipis a la província.

Vegeu també 
 Arquitectura longobarda

Referències

Enllaços externs 

 Provincia di Piacenza homepage